La Coppa Italia di Serie C 1990-1991 è stata la diciannovesima edizione della coppa di categoria. Il vincitore è stato il  che si è aggiudicato il trofeo per la quarta volta, battendo il Palermo nella finale a doppia sfida: si è trattato di una riedizione dell’ultimo atto della Coppa Italia Serie C 1987-1988, per altro con analogo epilogo e con risultati simili.

Formula
Delle 108 squadre che costituivano la Serie C (36 di C1 e 54 di C2), 10 erano dispensate dalla prima fase: si tratta delle squadre classificate dalla terza alla quinta posizione della Serie C1 1989-1990 e delle quattro retrocesse della Serie B 1989-1990, ossia le dieci qualificate per la Coppa Italia.

Le restanti 98 furono divise in 14 gironi da sette squadre che si incontrarono in partite di sola andata (tre gare in casa e tre fuori per ciascuna squadra): i 14 vincitori e le 8 migliori seconde passavano alla fase finale, ad eliminazione diretta, dove erano qualificate di diritto le 10 squadre precedentemente citate.

La fase finale, che partiva dai sedicesimi, prevedeva gare di andata e ritorno, con eventuali supplementari e rigori, finale compresa.

Fase eliminatoria a gironi
Tutte le gare sono state giocate tra il 19 agosto e il 9 settembre.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Girone I

Girone L

Girone M

Girone N

Girone O

Girone P

Fase ad eliminazione diretta

Partecipanti
Alle 22 qualificate (14 vincitrici di girone e 8 migliori seconde) si unirono le 10 squadre di Serie C che avevano partecipato alla Coppa Italia 1990-1991: Casertana, Catanzaro, Como, Empoli, Giarre, Licata, Mantova, Monza, Palermo e Venezia.

Sedicesimi di finale
Andata tra il 25 e il 28 ottobre, ritorno tra il 21 e il 29 novembre.

Ottavi di finale
Andata tra il 20 e il 22 dicembre, ritorno tra il 24 e il 26 gennaio.

Quarti di finale
Andata il 27 e il 28 febbraio, ritorno tra il 9 e il 14 marzo.

Semifinali
Andata il 4 e l'11 aprile, ritorno il 20 e il 21 aprile.

Finali

Andata

Ritorno

Bibliografia

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
1990